John Sheedy ist der Name folgender Personen:

 John Sheedy (Hurler) (* 1959), irischer Hurler
 John Sheedy (Regisseur) (* 1972), australischer Regisseur